Jubileum Vol. III — третий юбилейный сборник группы Bathory. В него вошли композиции с альбомов Requiem, Octagon и Blood on Ice, а также пять ранее не издававшихся песен и одна перезаписанная.

Отзывы 
При всей схожести с двумя предыдущими частями, пишет Эдуардо Ривадавия на сайте Allmusic, третья часть охватывает нестабильный этап развития группы и отражает наличие попыток определить дальнейшее направление развития, взглянуть на своё творчество под новым углом. Критик называет диск удачным приобретением для тех, кто хочет иметь лучшие песни этого периода развития группы на одном диске. По мнению же рецензента сайта Rock Hard, несколько достойных внимания песен не оправдывают высокую стоимость пластинки и сборник является просто попыткой получить максимум прибыли, приложив к этому минимум усилий.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Альбомы Bathory